

Musica 
 L'Impero delle Ombre – gruppo musicale metal italiano

 L'Impero delle Ombre – album de L'Impero delle Ombre

Cinema 
 L'impero delle ombre – film coreano del 2019